

Patronyme
Diané est un patronyme, très répandu en Afrique de l'Ouest.

A-M
 Amara Diané (1982- ), footballeur ivoirien;
 Diané Mariam Koné(1953-), femme politique malienne.
 H.F. Diané (1988- ), auteur-illustrateur congolais;
 Lansana Diané (1922-1985), homme politique guinéen;
 Mohamed Diané (1972- ), homme politique guinéen;

N-Z
 Nasseneba Touré Diané (1972-), femme politique ivoirienne;

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme